Gelpe ist ein geographischer Name in Nordrhein-Westfalen:

Gewässer:
 Gelpe (Leppe), linker Zufluss der Leppe (zur Agger) bei Neuremscheid, Gemeinde Engelskirchen, Oberbergischer Kreis
 Gelpe (Morsbach), rechter Zufluss des Morsbachs (zur Wupper) in Clemenshammer, kreisfreies Remscheid

Bestandteil von Ortsnamen:
 Niedergelpe, Ortsteil von Gummersbach im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Obergelpe, Ortsteil von Gummersbach im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen